Поль Алекса́ндр Бельмондо́ (фр. Paul Alexandre Belmondo, род. 23 апреля 1963, Иль-де-Франс, Франция) — французский автогонщик и , был пилотом Формулы-1, сын знаменитого актёра Жан-Поля Бельмондо.

В Формуле-1 выступал в  году за команду Марч и за Пасифик в сезоне  года. Также участвовал: 12 раз в гонках 24 часа Ле-Мана (в 1985, 87—89, 93—96, 99, 2001, 04, 05 годах), 5 раз в ралли Дакар (в 2001, 2003—06 годах, завершил гонку дважды), 5 раз в Андрос Трофи (в 1993—95, 2009, 2010 годах).

С 1990 года женат на Луане Бельмондо. Сыновья Алессандро (род. 1992), Виктор (род. 1994), Джакомо (род. 1999).

Фильмография 
 : Баловень судьбы / Itinéraire d’un enfant gâté
 : Отверженные / Les Misérables
 : Ma femme s’appelle Maurice
 : L’Espoir
 : Vivre !
 : Journée rouge
 : Les Mythes urbains
 : Rue des sans-papiers
 : Славный городок / Beur sur la ville
 : Belmondo par Belmondo («Бельмондо глазами Бельмондо») — стоминутный документальный фильм-интервью о жизни и творчестве отца — Жан-Поля Бельмондо.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! March F1
! March  CG911
! Ilmor 2175A  3,5 V10
! 

|-
!
! Pacific  Grand Prix Ltd
! Pacific  PR01
! Ilmor 2175B  3,5 V10
! 

|}

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт команды Поля Бельмондо 
 Инфо и фотогалерея
 
 

Автогонщики Франции
Раллисты Франции
Автогонщики ралли «Дакар»
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты Формулы-1 по алфавиту
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Pacific
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков